Ádám Horváth (Hongaarse jurist) (1861-1915)
 Ádám Horváth (Hongaarse televisieregisseur) (1930-2019)
 Ádám Horváth (Hongaarse operazanger) (1973)
 Ádám Horváth (Hongaarse schaker) (1981)